Il gruppo dell'orthopinakiolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo dell'orthopinakiolite 
 Blatterite
 Chestermanite
 Orthopinakiolite
 Takéuchiite

Note 

Orthopinakiolite